Gastón de Francia (Fontainebleau, 25 de abril de 1608 - Blois, 2 de febrero de 1660), conocido como Gastón de Orleans, fue un príncipe francés de la rama Borbón de la Dinastía de los Capetos.

Primeros años de vida 
Tercer hijo de Enrique IV (1553–1610), y de María de Médicis era el benjamín de su hermano Luis XIII. Tras la muerte de Nicolás Enrique de Francia (1607 – 1611), segundo hijo de Enrique IV, Gastón pasó a ser el eterno segundón; con el título de duque de Anjou y más cercano como heredero del trono, se le llamaba Monsieur, como correspondía por ser hermano del rey, más tarde (1643) pasó a ser el Gran Monsieur, por oposición a su sobrino Felipe.

Culto y refinado, pero veleidoso e inconstante, Gastón de Orleans pasó su vida intrigando, primero contra el cardenal Richelieu y después contra el cardenal Mazarino. Estas conspiraciones fracasaron siempre por falta de un buen proyecto político por parte de Gastón; denunció, a menudo, a sus cómplices, después les hizo ejecutar (Ornano, Chalais, y Cinq-Mars).

Matrimonios e hijos 
El 6 de agosto de 1626, tras una conspiración fallida aceptó, a disgusto, el casarse con la riquísima María de Borbón, duquesa de Montpensier que le impuso Richelieu; recibió entonces como patrimonio los ducados de Orleans y de Chartres, aumentados con el condado de Blois. Al año siguiente nació su primera hija y la única de ese matrimonio:
 Ana María Luisa de Orleans la Gran Mademoiselle (1627 - 1693), duquesa de Montpensier, de Saint-Fergeau y de Châtellerault y delfina de Auvernia.

La duquesa de Montpensier murió seis días después del parto dejando su fortuna a su hija. En 1627, Gastón intentó, en vano, casarse con María Luisa de Gonzaga, hija del duque de Mantua. En 1630 participó en la sublevación del duque Enrique II de Montmorency, al mando de una armada de mercenarios, e incitó el reino a la misma, antes de huir en Castelnaudary, tras la derrota de Montmorency. En 1632 se unió a la corte del duque Carlos IV de Lorena, príncipe tan iluso como él, que se encontraba en guerra contra Francia y se casó la noche del 2 – 3 de enero de 1632 con su hermana Margarita de Lorena, de la que se había enamorado, en una ceremonia secreta. Debido a que no había obtenido la autorización previa de su hermano mayor, el rey - uno de sus muchos actos de desafío - la pareja no podía aparecer en la corte francesa y el matrimonio se mantuvo en secreto. En 1634 cerró, en secreto, un tratado con España. Pero en noviembre de ese año, Enrique II de Montmorency, en su camino al cadalso, traicionó a Gastón, su ex co-conspirador, y Luis XIII y Richelieu se enteraron de la fuga.

El rey había declarado nulo y sin efecto el matrimonio de su hermano por el Parlamento de París en septiembre de 1634 y, a pesar de la protesta del Papa Urbano VIII,  la Asamblea del clero francés celebró en septiembre de 1635 que un príncipe de sangre podía contraer matrimonio solamente con el permiso del rey - consistente con la soberanía y la costumbre francesa. Aunque Margarita y Gastón habían vuelto a celebrar su matrimonio ante el arzobispo de Malinas, un emisario francés convenció al Papa para no protestar por el asunto públicamente, y Gastón aceptó formalmente la nulidad de su matrimonio.  

En 1638 el nacimiento inesperado del delfín Luis, le privó de su rango de primer heredero de la corona; perdió su crédito financiero, y no pudo proseguir con la reconstrucción total que había empezado en el Castillo de Blois. En 1642, la rebelión de Cincq-Mars que pretendía hacer de Gastón el teniente general del reino, fracasó. 

No fue hasta que Luis XIII estaba en su lecho de muerte en mayo de 1643 que aceptó la petición de su hermano por el perdón
y autorizó su matrimonio con Margarita, con lo cual la pareja se comprometió en nupcias por tercera vez en julio de 1643 ante el arzobispo de París en Meudon, y el duque y la duquesa de Orleans fueron finalmente recibidos en la corte.   

Tras la muerte de Luis XIII, Gastón de Orleans fue nombrado, precisamente, teniente general del reino; Ana de Austria se impuso en el Parlamento de París y tomó las riendas del poder.

Gastón y Margarita de Lorena tuvieron cinco hijos, tres de los cuales sobrevivieron hasta la edad adulta:
 Margarita Luisa de Orleans (1645-1721), casada con Cosme III de Médici.
 Isabel Margarita de Orleans (1646-1696), casada con Luis José de Lorena, duque de Guisa.
 Francisca Magdalena de Orleans (1648-1664), casada con el duque Carlos Manuel II de Saboya
 Juan Gastón de Orleans (1650-1652)
 María Ana de Orleans (1652-1656)

Gastón tenía una hija ilegítima de María Porcher:
 María de Orleans (1 de enero de 1631, París).

También tuvo un hijo ilegítimo con Luisa-Roger de La Marbelière:
 Luis de Orleans, conocido como el caballero (o conde) de Charny, (1638, Tours - 1692, España).

Últimos años de vida 
Gastón se implicó en la Fronda contra el rey, y el cardenal Mazarino le envió al exilio, a su castillo de Blois en 1652 donde murió en 1660. Fue enterrado en Saint-Denis, último privilegio por su sangre real. Luis XIV, el sobrino de Gastón, concedió entonces el título de duque de Orleans a su propio hermano Felipe.

Distinciones honoríficas 
  Caballero de la Orden del Espíritu Santo.

Ancestros

Títulos

Cine y televisión

Serie de televisión

Referencias 

Hijos de Francia del siglo XVII de la dinastía de los Borbones
Gaston
Duques de Anjou (casa de Orleans)
Duques de Orleans
Gaston
Caballeros de la Orden del Espíritu Santo
Principe de Paris
06
Nacidos en Fontainebleau
Fallecidos en Blois
Duques de Chartres (casa de Orleans)
Duques de Valois